Ричард Фримен:
 Фримен, Ричард (род. 1943) — американский экономист.
 Фримен, Ричард Нилл (1840—1904) — британский архитектор.
 Фримен, Ричард Остин (1862—1943) — британский писатель.